

Булгаковське сільське поселення — сільське поселення, Духовщинський район, Смоленська область
 Булгаковське сільське поселення — сільське поселення, Кочкуровський район, Мордовія